Walnut Grove ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Walnut Grove (Alabama)
 Walnut Grove (Arizona)
 Walnut Grove (Arkansas)
 Walnut Grove (Georgia)
 Walnut Grove (McDonough County, Illinois)
 Walnut Grove (Putnam County, Illinois)
 Walnut Grove (Indiana)
 Walnut Grove (Iowa)
 Walnut Grove (Kalifornien)
 Walnut Grove (Kentucky)
 Walnut Grove (Maryland)
 Walnut Grove (Minnesota)
 Walnut Grove (Mississippi)
 Walnut Grove (Missouri)
 Walnut Grove (Pennsylvania)
 Walnut Grove (South Carolina)
 Walnut Grove (Tennessee)
 Walnut Grove (Texas)
 Walnut Grove (Utah)
 Walnut Grove (Virginia)
 Walnut Grove (Washington)
 Walnut Grove (West Virginia)

Siehe auch:
 Stauanlagenunfall von Walnut Grove am Hassayampa River in Arizona, Vereinigte Staaten
 Walnut Grove Township
 Walnut Grove Farm